İlqar Məmmədov può riferirsi a:

İlqar Məmmədov (1970) – politico ed attivista per i diritti umani azero.
İlqar Məmmədov (1975) – ex calciatore azero.